L' Armorial de Bavière est un armorial manuscrit du début du , contenant 1096 armoiries colorées à la main, avec des annotations en moyen néerlandais. Il est conservé à la Bibliothèque nationale des Pays-Bas à La Haye (KB), sous la côte 79 K 21.

Histoire 
Le manuscrit a été compilé à la cour de Hollande et a été achevé le  par  (vers 1345−1414). Il était  de Ruwieren, le héraut en chef des Pays-Bas vers 1400. Il est également le créateur de l'Armorial de Gelre (Gueldre), pour lequel il a également été appelé le "Héraut Gelre".

Contenu 
Le livre est composé de quatre séries d'armoiries et d'une série des «Trois meilleurs». Il regroupe 62 folia. La reliure date de 1581, les cahiers étaient alors reliés dans le mauvais ordre. [Note 1] La composition montre une orientation hollandaise, en particulier de la série Kruine, la bataille contre les Frisons de 1396, et celle du Siège de Gorinchem de 1402. Il est décrit comme un livre d'armes occasionnel avec un caractère historiographique, bien qu'il ne contienne aucun texte littéraire en dehors des légendes.

Les 5 séries ou chapitres se développent ainsi :
 I (fol. 1r – 8v, 18r – 28v): 337 blasons des participants à un tournoi de Compiègne, "février 1238" [mccxxxviii]: la date indiquée est probablement erronée (comme de nombreuses armoiries seraient autrement anachroniques), peut-être 1278 [mcclxxviii] est plus probable (les armoiries du roi de Sicile sont celles d'Anjou, pour Charles Ier, r. 1266-1285); le lion de Luxembourg pour «Henri de Luxembourg» serait alors en référence à Henri VI (1240-1288), père de l'empereur Henri VII.
 II (fol. 28v – 35v, 49r – 52v): 191 blasons de participants à un tournoi à Mons; 1310
 III (fol. 52v – 57v, 36r – 48v, 9r – 13r): 404 blasons de participants à un raid contre les Frisons à Kuinre; 1396
 IV (fol. 13r – 17v, 58r – 60r): 122 armoiries des participants au siège de Gorinchem; 1402
 V (fol. 60r – 62v): 14 séries de Les Trois Meilleurs, par prénom ("les trois meilleurs Jean", "les trois meilleurs Guillaume", etc.)

Le folio 64v est un griffonnage de symboles de cœur percés de flèches avec la maxime Wacht u, dool ich ("tu te réveilles, je dors").

Lieu de conservation 
L'armorial est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale des Pays-Bas à La Haye, sous la cote 79 K 21.

Propriétaires 
Ce manuscrit a connu plusieurs propriétaires depuis son achèvement sous la forme actuelle. Sa provenance n'est que partiellement connue.

En 1581, il entre en possession de l'orfèvre de Leiden Cornelis Claesz. van Aecken (vers 1514-vers 1586). La bande actuellement visible sur l'ouvrage a été placée à cette période.

Plus tard, le livre se trouve en possession de l'amstellodamois Jacobus Koning (1770-1832). Après sa mort, le livre fut acheté en 1833 pour 58 florins par le libraire Altheer, pour Cornelis Maria van Hengst (1771-1848). Cette transaction s'est déroulée lors d'une vente aux enchères à  sur le Keizersgracht à Amsterdam.

Jan François Leonard Coenen van's Gravesloot (1817-1885) a acheté l'armorial en 1850 lors d'une vente aux enchères à Utrecht. L'ex-libris imprimé à l'avant de l'ouvrage montre son blason et sa devise («Perserverando»).

Willem Adriaan Beelaerts van Blokland (1883-1935) a acquis le livre lors d'une vente aux enchères à Amsterdam en 1918. Il le légua à son fils Johan Anthony Beelaerts van Blokland (1924-2007). Sa veuve et ses enfants ont hérité du livre et en ont fait don (en partie) avec prêt à la KB en 2009.

Copies de l'ouvrage 
Plusieurs exemplaires de l'Armorial de Bavière sont connus, notamment:
 Une copie datée vers 1600, en possession de la KB, côte KB 79 K 16. Cette copie a été entièrement numérisée.
 L'Österreichische Nationalbibliothek de Vienne possède un exemplaire du manuscrit daté vers 1500 (Cod. 3297).
 À la Bibliothèque royale de Belgique de Bruxelles.
 Aux Archives nationales, à La Haye, troisième section des manuscrits.
 A la , archives de la Chambre Héraldique, à La Haye.
 A la  à Detmold, en Allemagne.

Personnes identifiées 
Comparatif des personnes recensées entre le document original de l'armorial et la copie de celui-ci référencée KB 79 K 16.

Compiègne 1238

Mons 1310

Kuinre 1396

Gorinchem 1402

Les Trois Meilleurs

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Beelaerts van Blokland, W.A. (1933) Beyeren quondam Gelre armorum rex de Ruyris. Eene historisch-heraldische studie, (La Haye)
 Anrooij, W. van (1990) Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes. (Amsterdam, Prometheus)
 Verbij-Schillings, Jeanne (1995) Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 (Amsterdam, Prometheus)
 Verbij-Schillings, Jeanne (1999) Het Haagsche handschrift van heraut Beyeren. Hs. La Haye, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37 (Hilversum, Verloren)
 L'Armorial de Bavière à la KB de La Haye
 Compiègne 1238: LA NOBLESSE HENNUYÈRE, AU TOURNOI DE COMMPIÈGNE DE 1238, Internet Archive, consulté le

Articles connexes 
 Armorial
 Armorial de Gelre
 Armorial Bellenville

Liens externes 

 Version numérisée de l'Armorial de Bavière sur le site web de la KB (consulté le )
 Description de l'Armorial de Bavière sur la World Digital Library (consulté le )

 
 
 

Bavière
Bavière
Manuscrit enluminé du XVe siècle
Document conservé à la bibliothèque royale des Pays-Bas
Bavière